Kedžo ist der Familienname folgender Personen:

 Damir Kedžo (* 1987), kroatischer Sänger
 Nikola Kedžo (* 1988), kroatischer Handballspieler